Johann Fetzer ist der Name folgender Personen:

* Johann Georg Fetzer (1845–1909), deutscher Baptistenprediger und Theologe
 Johann Jakob Fetzer (1760–1844), deutscher Jurist, siehe Johann Jakob Fezer 
 Johann Karl Fetzer (1768–1847), Schweizer Politiker
 Johann Karl Heinrich Fetzer (auch Karl Heinrich Fetzer; 1749–1825), deutscher Verwaltungsbeamter und Politiker